

Musica 
 Chaser – album di Terje Rypdal del 1985
 Chaser – singolo dei Mammal Hands del 2020

Altro 
 Chaser – videogioco sviluppato dalla Cauldron

Pagine correlate 
 Chase